a nagy játszma: a britek és oroszok között lejátszódó taktikai csata a XIX. század végén.
 A nagy játszma: Rónaszegi Miklós 1955-ben írt regénye.
 A nagy játszma: 2007-es amerikai filmvígjáték.
 A nagy játszma: Ki vagy, doki?-epizód.
 A nagy játszma: 2010-es Sherlock-epizód.